European Champions League 2001-2002 – edizione della competizione di pallavolo femminile europea
 European Champions League 2001-2002 – edizione della competizione di pallavolo maschile europea